Сватоплук Плускал (; 28 октября 1930, Злин — 29 мая 2005, Усти-над-Лабем) — чехословацкий футболист и футбольный тренер, серебряный призёр чемпионата мира 1962 и бронзовый призёр чемпионата Европы 1960.

Биография

Клубная карьера 
Сватоплук провёл более 700 матчей во внутреннем чемпионате Чехословакии. Карьеру он начинал ещё во время Второй мировой войны в составе команды «Батя» из Злина (позднее она носила имена «Свит Готтвальдов» и «Летна»), играя за неё до 1951 года. В 1951 году Сватоплук оказался в Праге в составе новообразованного клуба АТК (позднее известного как УДА и как «Дукла»). За 16 лет выступлений в составе пражской команды Плускалу удалось стать восьмикратным чемпионом страны и двукратным обладателем кубка. Один из значительных успехов клуба — победа в так называемом Американском кубке во время турне по США — был достигнут благодаря стараниям Плускала: в финале против мексиканской команды «Америка» Плускал забил победный гол. Карьеру он завершил в сезоне 1966/1967 в составе «Яблонца» из-за серьёзной травмы колена.

Карьера в сборной 
В сборной Плускал сыграл 55 игр, забив два гола. Дебют состоялся в 1952 году, на счету Сватоплука три участия в чемпионате мира. В 1962 году на чемпионате мира в Чили Плускал вместе с одноклубником Йозефом Масопустом стал игроком основы чехословацкой сборной, игравшей по тактике 4-2-4. Именно игра Плускала позволила чехословакам выйти в финальную часть турнира, пройдя сборную Шотландии, где чехословаки дошли до финала и уступили лишь бразильцам. В 1965 году после непопадания чехословаков на чемпионат мира в Англию Плускал ушёл из сборной.

На счету Сватоплука также есть два уникальных матча: 23 октября 1963 на лондонском «Уэмбли» он выступал в составе сборной мира против Англии по случаю 100-летия английского футбола, а в 1964 году он играл в сборной Европы против команды Югославии.

Стиль игры 
Плускал был универсальным полузащитником, хорошо играл головой. Известен он был прежде всего благодаря своим подножкам и подкатам, за которые его удаляли очень редко, что вызывало возмущение у ряда игроков. Его самоотверженная игра в обороне была залогом успеха как «Дуклы», так и сборной Чехословакии. Вне поля он поддерживал команду благодаря своему отменному чувству юмора.

Карьера тренера 
После карьеры игрока Сватоплук Плускал работал тренером, возглавляя пльзеньские команды «Шкода» и «Слован», работая с кипрским клубом «Эносис» и с ещё одной пражской командой «Богемианс»: именно под руководством Плускала «Богемианс» вышел в Первый дивизион Чехословакии.

Смерть 
Плускал в конце жизни перенёс серьёзный инсульт и был прикован к постели. 29 мая 2005 его не стало.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Чехословакии: 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966
 Победитель Кубка Чехословакии: 1961, 1965

В сборной 
 Вице-чемпион мира: 1962
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1960

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Чешско-Моравского футбольного союза
 Профиль на сайте клуба «Дукла» Прага

Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки ФК «Злин»
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Яблонец»
Футбольные тренеры Чехословакии
Футбольные тренеры Чехии
Тренеры ФК «Богемианс 1905»
Тренеры ФК «Эносис»
Тренеры ФК «Виктория» Пльзень
Умершие от инсульта